Productregel (afgeleide)
 Productregel (kansrekening)